Tepetla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tepetla, San Sebastián Tlacotepec, ort, 
 Tepetla, Veracruz, ort, Huatusco, 
 Tepetla, Zacatlán, ort,